Efraim – héber eredetű férfinév
 Efraim – a bibliai Jákob fia